Народная площадь () — крупная городская площадь, прилегающая к Нанкинской улице в районе Хуанпу в Шанхае, Китай. Народная площадь является местом штаба муниципальных властей Шанхая, и используется в качестве стартовой точки отсчета для измерения расстояния в городе Шанхай.

История 
До создания Китайской Народной Республики в 1949 году, Народная площадь была частью ипподрома в Шанхае. После запрещения азартных игр и скачек правительством КПК, часть ипподрома стала Народной площадью. В неё была интегрирована скаковая трасса и трибуны, используемые сейчас во время парадов.

В 1990-х годах площадь приобрела свой современный вид. Шанхайское городское правительство было перенесено сюда, здесь так же оказался Шанхайский музей. Позже здесь появились Большой театр и выставочный зал градостроительства.

Другие части ипподрома также сохранились. Здание скакового клуба занял Шанхайский художественный музей, а часть ипподрома стала Народным Парком, общественным парком.

Достопримечательности 
Известные достопримечательности площади включают:
 Tomorrow Square
 Шанхайский музей
 Нанкинская улица
 Муниципальная штаб-квартира правительства

Транспорт 
До Народной площади можно добраться по метро: Линия 1, Линия 2 или Линия 8 до станции Народная площадь.

Ссылки 

 Apr. 2007 Sept. 2007 Oct. 2007 Jan. 2008  Видео YouTube.

Площади Китая
Шанхай